

Тортколь — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Тортколь — село, Ордабасинський район, Туркестанська область

Див. також 
 Торткул